R410 est le nom donné à deux mélanges zéotropiques de fluides frigorigènes selon la norme 34-1992 ANSI/ASHRAE :
 R410A, constitué de R32 (50 %) et R125 (50 %)
 R410B, constitué de R125 (55 %) et de R32 (45 %)